Robert Morrison (zendeling) (1782-1834), Brits christelijke zendeling naar China 
 Robert Morrison (roeier) (1902-1980), Brits roeier
 Robert E. Morrison (1911-1970), Amerikaans filmproducent en regieassistent